Herakles – grecki heros
 Herakles – starożytna rzeźba rzymska, datowana na 125 rok naszej ery
 Herakles – jeden z daktylów
 Herakles – fiński statek
 Herakles – film Wernera Herzoga
 Herakles – tragedia Eurypidesa

Zobacz też 
Heracles